Селија Гонзалез де Ровироса има више значења:

 Селија Гонзалез де Ровироса (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Селија Гонзалез де Ровироса (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Селија Гонзалез де Ровироса (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику